Harry Vernon Tozer (Villa Rica, 1902 - Barcelona, 1999), titellaire paraguaià 
 Henry Fanshawe Tozer (Plymouth, 1829 - Oxford, 1916), escriptor i professor anglès